ELSM:

 Echelon Local du Service Médical (sécurité sociale en France)

Sigle de 4 caractères